Winduga bezeichnet Dörfer in Polen:
 Winduga (Bobrowniki), Dorf der Gmina Bobrowniki in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Winduga (Magnuszew), Dorf der Gmina Magnuszew in der Woiwodschaft Masowien
 Winduga, Ortsteil in der Gmina Sulejów in der Woiwodschaft Łódź
 Winduga, früherer Name von  Binduga (Stawiguda), Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren